Världsmästerskapet i futsal 2016 (officiellt FIFA Futsal World Cup Colombia 2016) var den åttonde upplagan av VM i futsal och spelades i Colombia 10 september–1 oktober 2016.

Kvalificerade lag 
24 lag kvalificerade sig för turneringen. Colombia var direktkvalificerade som arrangör av mästerskapet.

Gruppspel 
Från gruppspelet avancerade de två bästa i varje grupp samt de fyra bästa tredjeplacerade lagen till utslagsspel(totalt 16 lag).

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Rankning av grupptreor

Utslagsspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Referenser